Progresul se poate referi la:

 Progresul, Botoșani, localitate din județul Botoșani
 FC Progresul Brăila, echipă românească de fotbal
 FC Progresul București, echipă românească de fotbal
 Piața Progresul, centru agroalimentar situat în cartierul Giurgiului, Sector 4.
 Uzina Progresul, Uzina Progresul din Brăila